Zediker steht für:
 Zediker (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet in den Vereinigten Staaten
 Zediker (Pennsylvania), Gebiet und Siedlung in den Vereinigten Staaten

Zediker ist der Familienname folgender Personen:
 Kara Zediker (* 1969), US-amerikanische Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin